Gossart ist ein französischsprachiger Familienname:

 Alexandre Legrand-Gossart (1780–1845), belgischer Industrieller
 André-Marie Gossart (1889–1961), französischer Gewerkschafter
 Jean-René Gossart (* 1946), französischer Schauspieler
 Ernest Gossart (1837–1919), belgischer Kurator der Königlichen Bibliothek von Belgien
 François-Henri Gossart (1769–1846), belgischer Apotheker, Chemiker und Industrieller